Le classement mondial de snooker 2020-2021 est celui des joueurs de snooker professionnels qualifiés pour la saison 2020-2021.

Règlement 
Le classement fonctionne comme une liste roulante sur deux ans. Les points de chaque tournoi d'il y a deux ans sont retirés lorsque le tournoi correspondant de la saison en cours se termine. Le tableau suivant contient les classements qui ont été utilisés pour déterminer les têtes de série de certains tournois. Notons que la liste ci-dessous ne contient que les classements qui sont utilisés pour les tournois ranking (comptant pour le classement). D'autres classements sont produits après chaque tournoi ranking qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.

Classement

Références 

Classement mondial de snooker
Classements 2020-2021
Classements 2020-2021